SCC France est la filiale d'un groupe informatique privé fondé par Sir Peter Rigby en 1975 en Angleterre. Cette société de services informatiques d’infrastructure est implantée notamment au Royaume-Uni, en France et en Espagne.

Historique 

 2005 : Acquisition de TBI-Proxis Services.
 2006 : Ouverture de la filiale en Europe de l'Est (Roumanie).
 2007 : Acquisition de la division Cegid des prestations de support et de maintenance matériels, et de ventes directes de matériels « spécifiques » en . Inauguration du Centre Technique et Logistique de Lieusaint, au sud de Paris.
 2008 : Rachat de la partie Infrastructure du Groupe Ares.
 2010 : Acquisition du pôle Infogérance et Services du Groupe Ares. Inauguration du Solution Center basé à Lieusaint (77).
 2011 : Acquisition de LNA. Création de Recyclea, filiale de SCC France. SCC France a développé, à travers sa filiale Recyclea, une solution globale de gestion de la fin de vie des équipements informatiques et électroniques. Véritable modèle de réussite sociale, économique et environnementale, Recyclea est une Entreprise Adaptée, employant une majorité d'employés handicapés.
 2012 : Le groupe SCC vend son activité grossiste regroupée au sein de l'entité SDG (ETC, Bestware) à Tech Data Corporation.
 2015 : Rachat de la partie Cloud de Flowline Technologie.
 2017 : SCC SA devient SCC France. Création d'Altimance, filiale de SCC France un centre de services informatiques dans le Parc des Rives Créatives de l'Escaut à Anzin (59). 
 2020 : Didier Lejeune est nommé CEO de SCC France.

Métiers et activités 

SCC France conçoit des solutions autour de quatre grandes familles de services :

 Les services d'approvisionnement et de financement ;
 Les services d’intégration d’infrastructure ;
 Les services d'infogérance d'infrastructure ;
 Les services Green IT.

Chiffres 

14 agences en France ;
 Un centre technique et logistique basé à Lieusaint et certifié ISO 9001 version 2000 ;
 Numéro 2 des ESN françaises (classement 2022 KPMG & Numeum)

Notes et références

Liens externes 

 
 SCC France

Société de services en ingénierie informatique
Entreprise fondée en 1975